Армения на зимних Паралимпийских играх 2014 года была представлена Мгером Аванесяном, который выступил в двух дисциплинах горнолыжного спорта.

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Ссылки 
 Результаты спортсменов 

Страны на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Армения на зимних Паралимпийских играх